Abala – Città della Repubblica del Congo.
Abala – comune del Niger del dipartimento di Filingue
Abala – Espressione usata dal personaggio Auricchio sul web e tormentone nei forum da lui frequentati